Stadion Miejski (Białystok)
Stadion Miejski (Bielsko-Biała)
Stadion Miejski (Częstochowa)
Stadion Miejski (Gliwice)
Stadion Miejski (Henryk Reyman)
Stadion Miejski (Kielce)
Stadion Miejski (Krakkó)
Stadion Miejski (Poznań)
Stadion Miejski (Tychy)
Stadion Miejski (Wrocław)
lásd még
Városi Stadion (egyértelműsítő lap)